Джи́на Ли Но́лин (; 29 ноября 1971, Дулут, Миннесота, США) — американская актриса и фотомодель.

Биография 
Джина Ли Нолин родилась 29 ноября 1971 года в Дулуте, штат Миннесота, США.

Карьера 
Джина Ли начала свою карьеру в качестве фотомодели в 1993 году, заняла второе место в конкурсе «Мисс Гавайи Тропик 1993». Снималась для журналов «Playboy», «Esquire», «Maxim», «Stuff», «FHM», «Fitness», «Woman’s World», и других. В 1994—1995 годах участвовала в американском игровом телешоу «The Price Is Right».

В 1995 году Нолин начала сниматься в кино. Дебютом стала роль Нили Кэпшоу в сериале «Спасатели Малибу», в котором она снималась до 1998 года. В 2016 году снялась в фильме «Акулий торнадо 4».

Личная жизнь 
В марте-апреле 1991 года Джина Ли была замужем за Дэвидом Аланом Файлером.

В 1993—2004 года Джина Ли была замужем за Грегом Фалманом. В этом браке Нолин родила своего первенца — сына Спенсера Майкла Грегори Фалмана (род.03.06.1997).

С 3 сентября 2004 года Джина Ли замужем в третий раз за хоккеистом  (род.1973). В этом браке Нолин родила своих второго и третьего детей — сына Хадсона Ли Халса (род.15.04.2006) и дочь Стеллу Монро Халс (род.03.12.2008).

Фильмография

Примечания

Ссылки